rijksmonument Toegangshek Vondelpark (Amstelveenseweg)
rijksmonument Toegangshek Vondelpark (van Eeghenstraat)
rijksmonument Toegangshek Vondelpark (Koninginneweg)
rijksmonument Toegangshek Vondelpark (P.C. Hooftstraat)
rijksmonument Toegangshek Vondelpark (Roemer Visscherstraat)
rijksmonument Toegangshek Vondelpark (Vondelstraat 120)
rijksmonument Toegangshek Vondelpark (Vondelstraat 164)
rijksmonument Toegangshek Vondelpark (Stadhouderskade)